Harrier – razza canina appartenente al Gruppo 6 (FCI) di origine britannica
 Harrier Jump Jet, aereo da attacco al suolo Vertical/Short Takeoff and Landing (V/STOL) e derivazioni:
 Hawker Siddeley Harrier – 1ª generazione di Harrier prodotta in 283 esemplari ed in servizio con l'Armada Española/Armada Española Arma Aérea, la Royal Air Force, la Royal Thai Navy e l'US Marine Corps.
 BAE Sea Harrier –  1ª generazione di Harrier versione imbarcata prodotta in 98 esemplari ed in servizio con l'Indian Navy/Indian Naval Air Arm, la Royal Navy/Fleet Air Arm.
 AV-8 Harrier II – 2ª generazione di Harrier prodotta in 323 esemplari ed in servizio con l'Armada Española/Armada Española Arma Aérea, la Marina Militare/Aviazione Navale e l'US Marine Corps.
 BAE Harrier II – 2ª generazione di Harrier prodotta in 111 esemplari ed in servizio con la Royal Air Force
 Hawker Harrier – aerosilurante sperimentale monomotore biplano realizzato negli anni '20
 Toyota Harrier – nome di prima commercializzazione in Giappone dell'automobile Lexus RX

Pagine correlate
Harriers